USFL steht für:

US-FL steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

USFL